Брюксел може да се отнася за:

 Брюксел – Официално админстративно име е „Столичен Регион Брюксел", де факто столица на Белгия с близо 1 милион жители
 Брюксел (община) – Официално административно име е „Град Брюксел", де юре столица на Белгия с близо 150 хиляди жители
 Брюксел (булевард в София) – булевард в София